

Patronyme 

 Charles Despiau , sculpteur français
 Jean-Marie Despiau , médecin français
 Raymond Despiau , alpiniste français

Divers 
 (21530) Despiau , astéroïde
 Musée Despiau-Wlérick , musée à mont-de-Marsan

Patronyme français